Раброво може бити:

 Раброво, село у општини Кучево, Србија;
 Раброво, село у општини Валандово, Северна Македонија;
 Раброво, село у општини Бојница, Бугарска.